Таценко Олександр Іванович (1982-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Таценко Петро Ілліч — депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання з 1940 року.